Schieder steht für:
 Schieder, Stadtteil der Stadt Schieder-Schwalenberg in Nordrhein-Westfalen
 Schieder Möbel Holding GmbH, ehemals größtes Möbelunternehmen in Europa mit Sitz in Schieder-Schwalenberg

Schieder ist der Familienname folgender Personen: 
 Andreas Schieder (* 1969), österreichischer Politiker
 Christoph Schieder (* 1963), deutscher Volleyballspieler
 Florian Schieder (* 1995), italienischer Skirennläufer
 Hanna-Marie Schieder (* 2001), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Illo Schieder (1922–2004), deutsche Schlagersängerin
 Julius Schieder (1888–1964), deutscher Seminardirektor, Kreisdekan von Nürnberg und Oberkirchenrat
 Leo Schieder (1909–1956), deutscher Politiker
 Marianne Schieder (* 1962), deutsche Politikerin
 Marion Schieder (* 1976), deutsche Radiomoderatorin und Fernsehredakteurin
 Martin Schieder (* 1965), deutscher Kunsthistoriker
 Otto Schieder (1938–1998), deutscher Biologe und Züchtungsforscher
 Peter Schieder (1941–2013), österreichischer Politiker
 Rolf Schieder (* 1953), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Rudolf Schieder (Maler) (1920–2015), deutscher Maler
 Rudolf Schieder (* 1943), deutscher Astrophysiker
 Siegfried Schieder (* 1968), italienisch-deutscher Politikwissenschaftler
 Theodor Schieder (1908–1984), deutscher Historiker
 Werner Schieder (* 1948), bayerischer Politiker
 Wolfgang Schieder (* 1935), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Schiede
 Scheider